Enrique Rodríguez (Caracas, Venezuela, 24 de mayo de 1997), conocido profesionalmente como TYP Nrique o TYP Enrique (estilizado en mayúsculas), es un productor musical, compositor y ejecutivo discográfico venezolano-estadounidense. 

Es fundador y director ejecutivo del colectivo y sello discográfico TELL YOUR PEOPLE, al que actualmente pertenecen Nous y Puku, artistas reconocidos en galas de premios y con certificaciones de la RIAA.

Trayectoria 

Venezolano de nacimiento, Enrique se mudó a Miami, Florida a la edad de 11 años, donde también se crio. Desde muy chico, se mostró interesado en la música, donde a corta edad comenzó a intentar crear música desde su computadora.

En 2017, Enrique fundó Tell Your People, proyecto con el que inició ayudando a otros artistas en la parte de producción y así empezó a colaborar con Nous y Puku. El momento que marcó la diferencia en su carrera, Enrique afirmó que fue su canción con Nous llamada «She Knows», siendo viral en Alemania y logrando conseguir que llegara orgánicamente al millón de streams, y en el 2018 alcanzar que Epic Records, un sello de Sony Music, tomará interés en él y su sello, lo cual le abrió las puertas para conocer la industria musical y empezar su carrera como artista y productor.

En 2022, fue anunciado como parte del roster de artistas que se presentarán en el festival Rolling Loud realizado en el Hard Rock Stadium de Miami.

TELL YOUR PEOPLE 
TELL YOUR PEOPLE es un sello discográfico fundado por Enrique Rodríguez para apoyar talentos emergentes, donde han pertenecido artistas como Puku desde 2019 hasta 2020, donde se promocionaron sus sencillos «DON'T CALL»,  «Move Right Past», «In These Streets», entre otros, a su vez que Nous lanzó «She Knows», canción que se hizo viral en Alemania.

Artistas relevantes dentro del sello Tell Your People han sido Omar Isaiah Lupuku (Puku), quien escribió algunas canciones para el álbum So Icy Gang: The ReUp de Gucci Mane en 2022.

Discografía

EP 

 2022: 97

Sencillos 

 2018: «DAY AND NIGHT» (con Nous)
 2019: «SHE KNOWS» (con Nous)
 2019: «Jamais Vu»
 2022: «Hello»

Referencias 

Nacidos en 1997
Nacidos en Caracas
Productores de reguetón
Productores de Venezuela